Боне — фамилия:
 Боне, Адриан (; род. 1988) — эквадорский футболист, вратарь, игрок клуба «Эль Насьональ» и сборной Эквадора.
 Боне, Герман (; 1890—1949) — норвежский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 1908.
 Боне, Лиза (; род. 1967) — американская актриса.

См. также 
 Бонне